Les Ophioglossaceae sont une famille de fougères dont le nom signifie littéralement « langues de serpent », référence à leurs frondes allongées en forme de tête de serpent.

Les Ophioglossaceae ont un rhizome court et charnu, donnant naissance chaque année à un certain nombre de frondes pétiolées et engainantes, et à un même nombre de racines. Les frondes comprennent un limbe végétatif simple ou diversement divisé et une portion fructifère portant des sacs (sporanges) disposés en deux rangées alternes le long des rachis.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Ophioglossum, dérivé du grec , serpent and , langue, en référence à la forme des feuilles fertiles de la plante.

Liste des genres 
 Botrychium Sw.
 Cheiroglossa K. Presl
 Helminthostachys Kaulf.
 Mankyua
 Ophioglossum L.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flore laurentienne : Ophioglossacées (Ophioglossaceae) 

Ophioglossales
Famille de plantes (nom scientifique)